Niemcy:
 Igel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Zobacz też:
 Igel Verlag